London School of Economics – londyńska szkoła wyższa
 London Stock Exchange – londyńska giełda papierów wartościowych